«Я это сделала» () — американский короткометражный драматический фильм Дэвида Уорка Гриффита.

Сюжет 
Мать наказывает сына за то, что он съел тарелку слоеного крема, не думая, что на самом деле это сделала её дочь. В процессе наказания сына дочь решает сказать правду...

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке